Torak (jezero), jezero na Čikoli, kod Goriša, u zaleđu Šibenika
 Torak (Žitište, Srbija), naselje u općini Žitište, Srbija